Свеагрува (, ), чаще просто Свеа — третий по величине населённый пункт полярного архипелага Шпицберген. Расположен на берегу Ванмиенфьорда на территории национального парка Норденшёльд Ланд. Градообразующим предприятием посёлка является угольная шахта компании «Store Norske Spitsbergen Kulkompani». В настоящий момент около 300 рабочих проживает в посёлке Лонгйир. Между двумя посёлками действует авиасообщение.

История 
Посёлок был основан шведами в 1917 году. В 1944 году, во время Второй Мировой войны, посёлок был уничтожен, однако его быстро восстановили после войны. С 1949 год горнодобывающее производство не проводилось, пока не возобновилось в 1970 году. В 1990-х посёлок оказался на грани консервации, ввиду открытия новых легкодоступных угольных месторождений соседнего Лонгйира.

Открытая в 2001 году, благодаря вновь разведанным запасам угля, шахта производит около 4 млн. тонн угля ежегодно, что делает её не только самой продуктивной на архипелаге, но и в Европе в целом.

В 2005 году на шахте в Свеагрува случился пожар, который не прекращался более пяти недель и нанёс ущерб норвежской экономике в 700 млн. крон.

Климат

Примечания

Ссылки 
Сайт компании Store Norske Spitsbergen Kulkompani

Населённые пункты Шпицбергена